Niemcy:
 Unkenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Unkenbach – rzeka, dopływ Menu